Reni kan syfta på:

 1792 Reni − en asteroid i huvudbältet

Ukraina 

 Reni, (rajonhuvudort i Ukraina), Odessa oblast,

Indien 

 Tārānagar, ort, Rajasthan, Chūru, 

Robotskapade Indienförgreningar